Cvrčovice, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Cvrčovice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale